Черка́сов — російське прізвище як екзоетнонім українців.

Відомі носії 
 Черкасов Андрій Геннадійович — російський тенісист
 Черкасов Вадим Віталійович (1995) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черкасов Володимир Ілліч (*1929) — заслужений художник України,
 Черкасов Володимир Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черкасов Володимир Юрійович (*1989 — 2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черкасов Ельдар Вікторович (? — 2021) — український вчений-патологоанатом, доктор медичних наук, професор.
 Черкасов Ерік Юрійович (1927—1995) — український радянський архітектор.
 Черкасов Микола Костянтинович (*1903 — †1966) — радянський актор театру і кіно, народний артист СРСР.
 Черкасов Микола Петрович (*1884 — †1944) — російський та радянський актор, лауреат Державної премії СРСР.
 Черкасов Михайло Олександрович (*1989) — український самбіст.
 Черкасов Олексій Іванович (*1799 — †1855) — російський барон, декабрист.
 Черкасов Олександр Іванович (*1728 — †1788) — російський барон, перший президент Медичної колегії.
 Черкасов Сергій Федорович (*1952) — радянський футболіст.

Інше 
 4053 Черкасов — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Черкасова

Російські прізвища